Miejscowości w USA:
 Fruitport – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
Gminy w USA:
 Fruitport (ang. Fruitport Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon